Kaisergraben ist ein Gewässername:

 Kaisergraben (Gütenbach), linker Zufluss des Gütenbachs im Bezirksteil Kalksburg von Liesing, Wien
 Kaisergraben, Oberlauf bis nahe der Fronauermühle, Stadt Roding des Hauser Bachs (rechter Zufluss des Regens in Walderbach), beide Orte im Landkreis Cham, Bayern
 Kaisergraben (Strogen), linker Zufluss des Flutkanals neben der Strogen vor Wartenberg, Landkreis Erding, Bayern
 Kaisergraben (Wehra), linker Zufluss der Wehra in der Stadtgemarkung von Wehr, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

 Kaisergraben, deutscher Name der Keizersgracht, Kanal in Amsterdam, Niederlande

Siehe auch:
 Kaiserbach